Râșnov se poate referi la:

 Râșnov, oraș în județul Brașov, România
 Cetatea Râșnov este ansamblul fortificat situat la sudul orașului Râșnov
 Râul Râșnov, curs de apă din România